Plusieurs personnes et familles portent le nom Hose ou Hoese :
 La famille d'Hose, une ancienne famille de Belgique, dont les armes se blasonnent « coupé-crénelé d’or et de sable, à trois fusées de l’un en l’autre » et dont la devise est « Ose sans crainte » ;
 Les familles "d'Hose" (ci-dessus) et "de Hose" (en 1709) sont des familles admises aux Lignages de Bruxelles  ;
 Marie Hose est un personnage apparaissant sur le triptyque anonyme de 1473 Jean de Witte (bourgmestre de Bruges et conseiller du Duc de Bourgogne Charles-le-Téméraire) et sa femme Maria Hoose (fille de Sire Gilbert d'Hoose/Hose) ;
 de Hoese, famille de Barons anglais. Geoffrey de Hoese, premier baron du nom est mort en 1199. Plusieurs membres de cette famille au parlement d'Angleterre de 1295 à 1349. ( "Hose" au Moyen-age anglais) ;
 Sir Charles Hose, un naturaliste britannique, né en 1863 et mort en 1929 ;
 Johann Heinrich Hose (1765-1841), peintre et sculpteur allemand
 H.O.S.E. désigne également une variante de poker mixte.

Notes et références

Famille belge
Ancienne famille belge